Droga krajowa B45 – droga krajowa w północno-wschodniej Austrii
 Droga krajowa B45 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe od skrzyżowania z drogami B39 i B292 na obwodnicy Sinsheimu w Badenii-Wirtembergii do skrzyżowania z drogą B3 w Wöllstadt w Hesji